Khadra peut désigner :

Patronyme 

 Salma Khadra Jayyusi (c.1926-), est une poétesse, critique et historienne palestinienne.
 Reda Khadra (2001-), joueur de football allemand.

Pseudonyme 

 Yasmina Khadra (1955-), est le nom de plume de l'écrivain algérien Mohammed Moulessehoul.

Toponyme

Aïn Khadra est une commune de la wilaya de M'Sila.
 Khadra, anciennement Picard, est une commune côtière de la wilaya de Mostaganem.

Bab El Khadra est l'une des portes de la médina de Tunis.
 Cité El Khadra est une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Tunis.
 La cité El Khadra est un quartier de la périphérie de Tunis.
 Borj el-Khadra, anciennement appelé Fort Saint, est le lieu le plus méridional de la Tunisie.
Patronyme arabe